Badeni může znamenat:

 místní jméno několika obcí v Rumunsku;
 Kazimír hrabě Badeni (1846–1909) – polský politik, předlitavský ministerský předseda, syn Władysława
 Władysław Badeni (1819–1888) – polský politik, otec Kazimíra